Pramen může znamenat:
 pramen – vývěr vody, začátek vodního toku, malý vodní tok

prameny řek
 pramen Labe
 pramen Vltavy

jiné prameny
 Kopeckého pramen 
 Koňský pramen
 Sirný pramen (Lužické hory)
 sirný pramen
 termální pramen
 minerální pramen
 pramen vláken
   
historie a právo
 historický pramen
 pramen práva – například právní předpis

podnik
 Pramen (podnik) – národní podnik provozující síť prodejen potravin v Československu

značky piva
 Staropramen – značka piva
 Zlatopramen – značka piva

obec
 Prameny – obec v okrese Cheb

Související články 
 zdroj

Externí odkazy